Екзотичні тригонометричні функції — функції кута, які в теперішній час використовуються рідше за основні тригонометричні функції (синус, косинус, тангенс, котангенс, секанс та косеканс). До них належать:

 Синус-верзус (інші назви: версинус, синус версус, також «стрілка дуги»). Визначається як  Деколи позначається як 

 Косинус-верзус (інші назви: коверсинус, косинус версус). Визначається як  Деколи позначається як 

 Гаверсинус (, скорочення від half the versed sine). Визначається як  Деколи позначається як 

 Ексеканс () чи екссеканс. Визначається як 

 Екскосеканс:

Похідні та інтеграли

Використання 
Версинус, коверсинус та гаверсинус були зручні для логарифмів, оскільки вони всюди невід'ємні, але зараз, за наявності обчислювальної техніки це вже не актуально.

Також використовуються для опису відповідних сигналів в електроніці (наприклад, в функціональних генераторах). Гаверсинус також використовується в розрахунках навігації для уникнення похибок округлення в системах обмеженої розрядності.

Див. також 
 Формула гаверсинуса

Джерела 
 Статті на сайті Mathworld: эксеканс , версинус , коверсинус , гаверсинус .
 Поиск расстояния до точки на карте по координатам.

Спеціальні функції
Тригонометрія